Kolumbija
 Japurá, rijeka koja se u gornjem toku zove Caquetá
 Caquetá (departman)